Cieki w Polsce
 Gorzki Potok – potok, dopływ Poniczanki
 Gorzki Potok – potok, dopływ Słonki

Przypisy